Achbauer ist der Familienname folgender Personen:

Achbauer ist der Ortsname von:
 Achbauer (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich